Muxagata pode ser:

Muxagata - Freguesia do concelho de Fornos de Algodres, Portugal.
Muxagata - Freguesia do concelho de Vila Nova de Foz Côa, Portugal.

Desambiguação